Station Husum (Denemarken)
 Station Husum (Duitsland)